In 1959 werd de 22ste editie van de Sovjet Top Liga gespeeld voor voetbalclubs uit Sovjet-Unie, in deze tijd heette de competitie nog Klasse A. De competitie werd gespeeld van 19 april tot 30 oktober. Dinamo Moskou werd kampioen.

Doordat de competitie in 1960 uitgebreid werd vond er dit jaar geen degradatie plaats.

Eindstand 

De toenmalige namen worden weergegeven, voor clubs uit nu onafhankelijke deelrepublieken wordt de Russische schrijfwijze weergegeven zoals destijds gebruikelijk was, de vlaggen van de huidige onafhankelijke staten geven aan uit welke republiek de clubs afkomstig zijn.

Topschutters

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Sovjet Top Liga
Competitievoetbal 1958/59